Спрингбрук има више значења:
 Спрингбрук (Ајова)
 Спрингбрук (Северна Дакота)